Не слід плутати з Гоп (), що англійською та шотландською означає «невелика замкнена долина».

Гоуп або Хоуп ( — «Надія») може означати:
 жіноче ім'я, як синонім чесноти, віри і милосердя, вперше застосоване пуританами;
 англійські та шотландські прізвища, які давали людям, що проживали у «Гопі» — невеликій закритій долині;
 географічні назви тощо.

Персоналії

Із іменами Гоуп, Хоуп 
 Гоуп Девіс () — американська актриса кіно, театру і телебачення, номінована на премії «Еммі», «Тоні» та «Золотий глобус».
 Гоуп Соло () — американська футболістка, воротар, олімпійська чемпіонка.

Із прізвищами Гоуп, Хоуп 
 Боб Гоуп (() — американський комік, актор кіно й драматичного театру, теле- і радіо-ведучий, який 18 раз (з 1939 по 1977) вів церемонію вручення премій «Оскар» — частіше, ніж будь-хто в історії.
 Долорес Гоуп () — американська співачка, меценат, друга дружина актора Боба Гоупа

Топоніми

Антарктида 
 Гоуп () — гора у землі Палмера, Антарктичний півострів.

Гоуп () — містечко та муніципалітет в провінції Британська Колумбія

Гоуп — місто, штат Арканзас
 Гоуп — місто, штат Айдахо
 Гоуп — місто, штат Індіана
 Гоуп — місто, штат Канзас
 Гоуп — місто, штат Мен
 Гоуп — місто, штат Нью-Йорк
 Гоуп — місто, штат Північна Дакота
 Гоуп Тауншип — поселення, штат Нью-Джерсі
 Гоуп — поселення, штат Нью-Мексико
 Гоуп — переписна місцевість, штат Аляска
 Гоуп — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі

 Гуд-Гоуп () — містечко в штаті Алабама, США.

Інше 
 Хризоберил Хоуп

Див. також 
 Гоуп — шотландське прізвище.
 Нью-Гоуп — географічні об'єкти.
 Гопники

Примітки 

Багатозначні терміни
Багатозначні топоніми